

— колишнє село у Биховському районі Могильовської області.

— село в Г'їланському окрузі.
  — село в Приштинському окрузі.
  — село в Косовськомітровацькому окрузі.

Липовиця — село в гміні Дукля Кросненського повіту Підкарпатського воєводства.

— село у Сокольському районі Волгоградської області.
  — річка в Тамбовській області.

— село в общині Бараєво міста Белград.
  — село в общині Деспотовац Помораського округу.
  — село в общині Власотинце Ябланичського округу.
  — село в общині Лебане Ябланичського округу.
  — село в місті Лесковац Ябланичського округу.

Липовиця — село у Рожнятівському районі Івано-Франківської області.

Див. також 
 Ліповиця